Le Passage (restaurant), een restaurant in Ukkel
 
Le Passage (Isère)
Le Passage (Lot-et-Garonne)